1-я пехотная бригада «Гола́ни» () — пехотная бригада Aрмии обороны Израиля, сформированная 22 февраля 1948. Дислоцирована в Северном военном округе.

Состав 

В состав бригады входят:
 12-й пехотный батальон «Бара́к»;
 13-й пехотный батальон «Гидео́н»;
 51-й пехотный батальон «Ха-Бокъи́м ха-ришо́н»;
 621-й батальон особого назначения «Эгоз»;
 631-й разведывательный батальон ( гадса́р), включающий разведывательную роту ( пальса́р) («Сайе́рет Гола́ни»), противотанковую роту ( пальна́т) и инженерную роту ( пальха́hан);
 Тренировочная база бригады ( бах Гола́ни);
 Рота связи бригадного подчинения ( пальхи́к).

Участие в боевых действиях 

Бригада участвовала в боевых действиях в ходе Войны за Независимость. По её завершении, в 1950-е годы была задействована в рейдах на сирийской (1951) и египетской (1955) территории. Во время Синайской кампании 1956 года выполняла задачу по захвату района города Рафа в Синайской пустыне. Бригада участвовала в арабо-израильских войнах 1967 и 1973 годов. Во время войны в Ливане 1982 года она провела одну из своих самых известных операций, взяв штурмом замок крестоносцев Бофор, удерживавшийся подразделениями ООП.

С 2004 года «Голани» выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии (северная часть, главным образом Дженин). В 2002 году 13 батальон бригады «Голани» был направлен на усиление бригады Гивати в секторе Газа.

Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

Бригада принимала участие в операции «Литой свинец» в декабре 2008 — январе 2009 в секторе Газа.

Символика 
Эмблема бригады — зелёное оливковое дерево с корнями на жёлтом фоне. Зелёный и жёлтый — цвета лугов Голанских высот, где бригада первоначально дислоцировалась. Оливковое дерево известно своими сильными корнями, проникающими вглубь и цепко держащимися за почву. Это символ прочной связи бригады с историческим наследием Израиля. Жёлтый фон — напоминание о той роли, которую бригада сыграла в войне 1948 года на юге страны, где она взяла штурмом самый южный город страны — Эйлат. Первыми солдатами бригады были еврейские крестьяне и недавние иммигранты. Коричневые береты военнослужащих символизируют землю Израиля — своим цветом они резко отличаются от ярких цветов беретов военнослужащих других пехотных бригад армии Израиля (фиолетовый, ярко-зелёный, красный). Свои береты бригада получила в знак заслуг военнослужащих её роты специального назначения — спецназ (Sayeret Golani) во время операции по освобождению заложников в аэропорту Энтеббе, Уганда (1976).

Снаряжение 

На снаряжении бригады, как и у других пехотных бригад АОИ, находятся бронетранспортёры «Ахзарит», с 2010 года бригада находится в процессе освоения тяжёлых бронетранспортёров «Намер».

Основным стрелковым вооружением с 2008 по 2011 год был компактный «Тавор» CTAR 21, c 2012 — укороченный MTAR-21 (Micro TAR).

Командиры бригады

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт бригады Голани
 Бригада Голани на сайте АОИ
 Бригада Голани — на сайте «Мидраша Ционит»
 Спецподразделения Голани
 Музей героизма дивизии Голани
 Инженерная рота Голани

 
Воинские части и формирования, созданные в 1948 году